Línea 161 puede referirse a:

 Línea 161 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 161 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Ex Línea 161 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.
 Línea M-161 del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.